londyńczycy – mieszkańcy Londynu
 Londyńczycy – polski serial obyczajowy
 Londyńczycy – zbiór reportaży Ewy Winnickiej

Zobacz też 
 Londyńczyk – pseudonim Juliusza Mieroszewskiego
 The Londoner – codzienny dodatek kulturalny  do Evening Standard
 The Londoner – dawny biuletyn publikowany przez burmistrza Londynu